Vredewold (streek), een streek in Groningen, die behoort tot het Westerkwartier
Vredewold (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Groningen